Homerische Epen bezeichnet:

Ilias 
Odyssee